Кушкимус — река в России, протекает по Суоярвскому району Карелии.

Устье реки находится в 144 км от устья Шуи по правому берегу, в 7 км северо-западнее посёлка Игнойла. Длина реки составляет 19 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Шуя, речной подбассейн реки — Свирь (включая реки бассейна Онежского озера). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100112102000014394.

Примечания 

Притоки Шуи
Реки Суоярвского района